

Sigle 
 Handbuch der Altertumswissenschaft

Codici 
 HAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haverfordwest (Regno Unito)
 haw – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua hawaiiana

Altro 
 Haw – gruppo etnico del sudest asiatico